«Альбирекс Ниигата Сингапур» (, ) — сингапурский футбольный клуб. С 2004 года выступает в сингапурской S-лиге. Клуб является фарм-клубом японской Альбирекс Ниигаты.

Клуб был основан в 2004 году, и в том же году вошёл в S-лигу. Чемпионы Сингапура 2016, 2017, 2018, 2020 и 2022 годов.

Название «Альбирекс» — это комбинация слов «Альбирео», названия звезды из созвездия Лебедя (белый лебедь — символ клуба) и «rex» ().

Достижения 
 Чемпион Сингапура (5): 2016, 2017, 2018, 2020, 2022
 Обладатель Кубка Сингапура (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Сингапурской лиги (4): 2011, 2015, 2016, 2017
 Обладатель Суперкубка Сингапура (4): 2016, 2017, 2018, 2023

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Сингапура